"Medrano" pode ser:
 Medrano, município espanhol de La Rioja
 Estação Medrano, do Metrô de Buenos Aires
 General Medrano, personagem
 Juan Espinoza Medrano (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos